Vasco Fernandes de Soverosa (m. 1189) — personagem destacado na corte de D. Afonso Henriques 
 Vasco Fernandes de Toledo (m. 18 de Novembro de 1372) — prelado castelhano desterrado por decisãi de Pero I de Castela para Portugal
 Grão Vasco (1475-c. 1542) — Vasco Fernandes, maís conhecido por Grão Vasco, principal nome da pintura portuguesa quinhentista
 Vasco Fernandes Coutinho (1490-1561) — fidalgo português, primeiro capitão donatário da capitania hereditária do Espírity Santo, Brasil

 Vasco Fernandes de Lucena — um dos primeiros europeus a viver no Brasil onde estava na década de 1530
 Vasco Fernandes Lucena - doutor em Leis, Desembargador dos Reis Duarte e Afonso V
 Vasco Fernandes César de Meneses (1673-1741) — alferes-mor do reino, alcaide-mor de Alenquer, vice-rei da Índia e do Brasil
 Vasco da Gama Fernandes (1908-1991) — advogado e político português
 Vasco Herculano Salgado Cunha Mango Fernandes (n. 1986), futebolista português

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história